Марион Сентер има више значења:
 Марион Сентер (Масачусетс)
 Марион Сентер (Пенсилванија)